Mother's Day puede hacer referencia a:

Mother's Day, un episodio de la serie Futurama.
Mother's Day, una película de 1980.
Mother's Day, una película de 2010.
Mother's Day, una película de 2016.